Hoz ist der Familienname folgender Personen:

 Dow Hoz (1894–1940), zionistischer Kämpfer und Flugpionier
 José Alfredo Martínez de Hoz (Sohn) (1925–2013), argentinischer Politiker
José Alfredo Martínez de Hoz (Vater) (1895–1976), argentinischer Großgrundbesitzer
 Thomas de la Hoz (1879–1949), spanischer Dominikaner, Priester und Apostolischer Präfekt